Escuela de Fútbol de Macul, más conocido como Escuela de Macul, es un club de fútbol chileno oriundo de la población Santa Julia en la comuna de Macul. Fue fundado el 18 de agosto de 1992 y ha disputado históricamente sus compromisos en el Complejo Santa Julia n.º2. Participará en la Tercera División B 2022.

El club ha competido en la Tercera División B desde el año 2014, logrando dos ascensos a la Tercera División A, en los años 2017 y 2019.

Historia 

El club fue fundado el 18 de agosto de 1992 como una escuela de fútbol para niños y jóvenes ubicado en la Población Santa Julia en la comuna de Macul.

El ingreso a Tercera B 

En el año 2014 el club decide dar el salto y postularse a la Tercera División B de Chile siendo aceptado ese mismo año. Lamentablemente el rendimiento no fue el esperado y terminó descendiendo a su asociación de origen en esa misma temporada al terminar en el octavo lugar de la fase regular en el Grupo Centro y terminar en el último lugar de la Liguilla de Permanencia de la misma zona.

En el año 2015, Escuela de Macul vuelve a repostular a la quinta categoría del fútbol chileno siendo nuevamente aceptado por la ANFA debido a su estabilidad tanto económica como futbolística. En esta edición del torneo los diablos de Macul alcanzaron un aceptable cuarto lugar en la Zona sur con 36 puntos, a 2 puestos de entrar a la Liguilla por el Ascenso.

En el año 2016, el cuadro azul y rojo logró una destacada actuación al terminar en el tercer lugar de la Zona Centro Norte en la Fase regular con 51 puntos, clasificando a la Liguilla por el ascenso donde terminaría en el cuarto lugar entre 6 equipos.

El primer ascenso a Tercera A 

En el año 2017 el equipo de Macul alcanzó su primer logro deportivo en la categoría al ascender a la Tercera División A luego de terminar subcampeón de la liguilla final tras caer ante Municipal Santiago que a la postre fue el equipo campeón de esa temporada.

En la temporada 2018 en la nueva división se hizo patente el mayor ritmo de competencia de esta y los Diablos de Macul terminaron últimos del campeonato con tan sólo 10 puntos y 2 partidos ganados en el torneo. Sin embargo el descenso no fue inmediato para Escuela de Macul pues en aquel año no hubo descensos directos, sino que sólo 2 liguillas ante los perdedores de las semifinales del campeonato de la Tercera División B 2018. En aquel repechaje cayó rotundamente por un marcador global de 0-5 ante el cuadro de Unión Compañías de La Serena con lo que la escuadra de Macul descendió de categoría ese año.

El segundo ascenso a Tercera A 

En el año 2019 nuevamente en Tercera B el equipo de Macul hizo una gran campaña. Terminó quinto en el grupo 2 de la Fase I, clasificando a la Fase II donde ganó su grupo con lo que clasificó a la fase III por los cupos de ascenso y aunque cayó en cuartos ante Municipal Lampa, pudo cobrarse revancha ante Unión Compañías en la Liguilla de Promoción donde derrotó a los de la Región de Coquimbo por un global de 4-2 ascendiendo con ello nuevamente a la Tercera División A tras sólo un año de permanencia en la quinta categoría del fútbol chileno.

En el año 2020 debido a la Pandemia por Covid-19 solamente se disputó un torneo abreviado de Tercera A sin descensos. Escuela de Macul por razones económicas y logísticas decidió entrar en receso deportivo. Este receso no tuvo consecuencias deportivas puesto que todos aquellos equipos que se restaron de la Tercera A y la Tercera B en la temporada 2020 pudieron participar en la temporada 2021.

Macul terminó en el último lugar con 4 puntos en el Grupo Centro del torneo de Tercera División A 2021, lo que significó su descenso a la Tercera División B 2022.

Para la campaña 2022 el equipo será comandado por el entrenador chileno Manuel Sánchez junto a Marco Gracia, Carlos Rojas y Franco Toledo.

Datos del club 
 Temporadas en 3.ª División A: 2 (2018, 2021).
 Temporadas en 3.ª División B: 6 (2014-2017, 2019, 2022-).

Referencias 

Equipos de fútbol fundados en 1992
Equipos de la Tercera División B de Chile
Macul